

Nascimentos

Falecimentos 

1860 no cinema